British Grand Prix je atletická soutěž konaná jednou ročně. Je součástí Diamantové ligy a je sponzorován společností Aviva. První ročník v roce 2010 proběhl na stadioně Gateshead International Stadium v Gatesheadu a další na Alexander Stadium v Birminghamu.

Rekordy mítinku

Muži

Ženy

Ročníky 
 British Grand Prix 2010 (atletika)
 British Grand Prix 2011 (atletika)
 British Grand Prix 2012 (atletika)
 British Grand Prix 2013 (atletika)
 British Grand Prix 2014 (atletika)
 British Grand Prix 2015 (atletika)
 British Grand Prix 2016 (atletika)
 British Grand Prix 2017 (atletika)
 British Grand Prix 2018 (atletika)
 British Grand Prix 2019 (atletika)
 British Grand Prix 2020 (atletika)
 British Grand Prix 2021 (atletika)
 British Grand Prix 2022 (atletika)
 British Grand Prix 2023 (atletika)

Diamantová liga
Atletika ve Spojeném království
Sportovní události v Birminghamu
Sport v Gatesheadu